El Diablo oder El diablo (spanisch für „Der Teufel“) bezeichnet:
 El Diablo (Comicfigur), Comicfigur
 El diablo (Lied), Lied von Elena Tsagrinou
 El Diablo – Tren de la Mina, eine Achterbahn